Лајонел од Антверпена, 1. војвода од Кларенса (Антверпен, 29. новембар 1338- Алба, 17. октобар 1368) је био гроф Алстера. Био је трећи син Едварда III Плантагенета и Филипе од Еноа, а други који је доживео зрело доба.

Породично стабло 

Рођени 1338.
Умрли 1368.